L'Albiol, municipi de Catalunya.
 Biografies:
 Alfred Albiol i Paps (1945-), polític català
 Felip Albiol Ausach (1982-1889), pintor i il·lustrador valencià
 Francesc Albiol i Navarro (1957-), actor català
 José Luis Albiol Balaguer (1955-), futbolista valencià
 Marina Albiol Guzmán (1982-), política valenciana
 Miquel Albiol i Tortajada (1981-), futbolista valencià
 Raül Albiol i Tortajada (1985-), futbolista valencià
 Sergio Albiol (1987-), futbolista espanyol
 Xavier García Albiol (1967-), polític català.